Алексе́й Алекса́ндрович Яно́вич (род. , д. Зачепичи) — белорусский хозяйственный и государственный деятель, бывший председатель Могилёвского облисполкома.

Биография 
После окончания Гродненского сельскохозяйственного института шесть год работал в Гродненским областным управлении сельским хозяйством, потом перешёл в Гродненский областной комитет КПБ.

Был назначен первым секретарём Кореличского райкома КПБ Гродненской области, заместителем председателе Гродненского облисполкома.

В 1985—1987 гадах был председателем Могилёвского облисполкома, после его перевели в Москву, работал заведующим отдела, первым заместителем начальника Секретариата Верховного Совета СССР, заместителем постоянного представителя Республики Беларусь в Российской Федерации, начальником Управления агропромышленного комплекса аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

Делегат XXVII съезда КПСС.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Комиссии по аграрным вопросам.

Ссылки 
 Юлия БОЛЬШАКОВА Алексей ЯНОВИЧ: «Председатель облисполкома ещё ничего не знал о Чернобыле, а немцы на „Химволокне“ уже не вышли на работу…» // Белорусская Нива. — 14.12.2013.

Литература 
 Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь. — Мн., 1997.

Примечания 

Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Председатели Могилёвского облисполкома
Награждённые медалью «За освоение целинных земель»
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Википедия:Биографии современников
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании